Скандальное происшествие — телеспектакль. СССР, 1991, Лира, цветной, 107 мин.

В основе телеспектакля — радиопьеса Ф.Дюрренматта «Страничный и национальный герой».

В ролях 
 Вадим Яковлев
 Юрий Овсянко
 Леонид Михайловский
 Наталья Попова
 Лев Лемке
 Евгений Тиличеев
 Сергей Лосев
 Роман Литвинов
 Лариса Абракова
 Ефим Иоффе

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Валерий Саруханов
 Автор сценария: Валерий Саруханов
 Оператор: Евгений Уткин
 Художник-постановщик: Юрий Пауков
 Композитор: Валерий Армен
 Текст песен: Бертольт Брехт, Эрнест Хэмингуэй, Самуил Маршак
 Ассистент режиссёра: Михаил Баркан

Телефильмы по алфавиту
Телеспектакли СССР
Телеспектакли СССР 1991 года
Эрнест Хемингуэй
Самуил Маршак